Блудов може бити:

 Блудов (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Блудов (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република